Wiśniewski (oft auch vereinfacht Wisniewski geschrieben; poln. Aussprache ) ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Wisniewski (* 1959), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Andrew Wisniewski (* 1981), US-amerikanischer Basketballspieler

 Domingos Gabriel Wisniewski CM (1928–2010), römisch-katholischer Theologe und Bischof von Apucarana
 Edgar Wisniewski (1930–2007), deutscher Architekt
 Grzegorz Wiśniewski (* 1952), polnischer Brigadegeneral und Diplomat
 James Wisniewski (* 1984), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Janusz Leon Wiśniewski (* 1954), polnischer Schriftsteller
 Karl Wisniewski (1844–1904), deutscher Musiklehrer, Komponist und Schriftsteller
 Ludwik Wiśniewski (* 1936), polnischer Dominikaner
 Maryan Wisniewski (1937–2022), französischer Fußballspieler
 Roswitha Wisniewski (1926–2017), deutsche Philologin und Politikerin
 Stefan Wisniewski (* 1953), deutscher Ex-Terrorist der Rote Armee Fraktion
 Stefen Wisniewski (* 1989), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Wiesław Z. Wiśniewski (1931–1994), polnischer Astronom
 Zygmunt Wiśniewski (1916–1992), polnischer Radrennfahrer

Wiśniewski steht ebenfalls für:
 (2256) Wiśniewski, der Name eines Asteroiden

 ähnliche Schreibung
 Johann Alexander Wisniewsky (1929–2012), deutscher Unternehmer
 Gerhard Wisnewski (* 1959), deutscher Journalist, Schriftsteller und Filmautor
 Oskar Wisnieski (1819–1891), deutscher Maler sowie Stahl- und Kupferstecher

russische Form
 Galina Pawlowna Wischnewskaja (1926–2012), russische Opernsängerin, Ehefrau von Mstislaw Rostropowitsch.

Siehe auch:
 Wisniewsky
 Wischnewski (eingedeutschte Form)
 Wiśniewska (weibliche Form)
 Wisnewski

Am 17. Januar 2015 gab es in Polen 70244 Frauen und 69558 Männer - Träger des Familiennamens Wiśniewski.